Mailleroncourt ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Mailleroncourt-Charette
Mailleroncourt-Saint-Pancras